Racchetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Racchetti (1789–1854), italienischer Jurist 
 Bernardo Rachetti (1639–1702), italienischer Maler
 Vincenzo Racchetti (1777–1819), italienischer Pathologe und Gerichtsmediziner